L'édition 2007 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Format de la compétition 
C'est la  du tournoi où tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants, y compris la finale (qui se jouait jusqu'en 2006 en 3 sets gagnants). Cela fait suite à une décision de l'ATP, dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures.

Pendant le tournoi 
Le Britannique Andy Murray, tête de série n°8, ne joue pas le moindre match de simple, car il se blesse dès son entrée en lice dans le tableau de double.

En finale, Rafael Nadal affronte son grand rival Roger Federer, il s'agit de la  entre les deux hommes. L'ogre de la terre battue enregistre sa  en autant de matchs sur l'ocre face au Suisse.

Lauréats 
Le double tenant du titre Rafael Nadal, remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  (consécutive) à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire française Julien Benneteau - Richard Gasquet. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Rafael Nadal poursuit son incroyable série de victoires sur l'ocre. Il remporte sa  consécutive sur terre battue.

En remportant pour la  Monte-Carlo, il égale Ilie Năstase, Guillermo Vilas & Thomas Muster. L'Espagnol co-détient ainsi le nombre de titres du tournoi dans l'ère Open.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Sport à Monaco en 2007
Tennis masculin en 2007
Tennis en avril 2007